

Patronyme 
 Jean-Baptiste Meiser (1857-1940)  est un militaire et homme politique belge.

Toponyme 
 Meiser est un village israélien arabe.
 La place Général Meiser et la gare de Meiser à Schaerbeek (Bruxelles).
 L' unité pastorale Meiser du doyenné de Bruxelles Nord-Est.